Slawig ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Slawig (* 1956), deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin
 Johannes Slawig (* 1955), deutscher Wahlbeamter, Kämmerer und Dezernent von Wuppertal